Список аеропортів та аеродромів Естонії.

Аеропорти 
Аеропорти, позначені жирним шрифтом, мають регулярні комерційні пасажирські перевезення.

Див. також 
 Транспорт Естонії

Примітки 

Аеропорти
Естонія
Аеропорти Естонії